

Risultati

Classifica marcatori 
4 gol
  Xherdan Shaqiri 

3 gol 
  Darren Bent
  Jermain Defoe 
  Wayne Rooney
  Ashley Young 
  Gareth Bale 

2 gol

  Ivelin Popov 
  Adam Johnson 
  Frank Lampard 
  Mirko Vučinić

  Elsad Zverotić
  Aaron Ramsey
  Tranquillo Barnetta 
  Valentin Stocker 

1 gol

  Ivan Ivanov
  Gary Cahill
  Radomir Đalović
  Andrija Delibašić
  Stevan Jovetić

  Eren Derdiyok 
  Gökhan Inler
  Stephan Lichtsteiner 
  Marco Streller
  Steve Morison 

 Q